Рангел Вълев Марков е кмет на район „Банкя“ и заместник-председател на Управителния съвет на Българска федерация по тенис.

Роден е на 25 януари 1978 г. в град Банкя. Основното си образование завършва в родния си град, в 78 СУ „Христо Смирненски“, след което учи в техникум „А. С. Попов“. Висшето си образование завършва в НСА „Васил Левски“ през 2000 г. Има магистратура в УНСС „Икономика на човешките ресурси“. Работил е като треньор по тенис на тенис комплекса в Банкя.

Политическа кариера 
От 2007 година е член на ПП ГЕРБ. Избран е за районен кмет на Банкя през същата 2007 г. с 60,98% от гласовете на банчани. През 2011 година, когато районните кметове са назначаеми, е назначен за районен кмет от Столичния общински съвет по предложение на кмета на София Йорданка Фандъкова. През 2015 година отново печели изборите, още по-убедително – с 66,12%. Когато става кмет за първи път, е едва на 29 години, но генералната промяна в града се свързва с неговото име.

Семейство 
Потомък на строител, Рангел Марков е семеен с две деца.

Приноси 
Рангел Марков с екипа си реализира големи инфраструктурни проекти, които нареждат Банкя сред бързоразвиващите се градове в България: Първи етап на водния цикъл, изградени са главни канализационни колектори, даващи възможност за обхващане на вътрешнокварталните улици; реконструиране на парк „Ротонда“ и завършване на строителството на пешеходната зона; начало на ремонта „Консервация, реставрация и социализация на Голямата балнеолечебница“, най-важната и популярна сграда в Банкя, създала името ѝ на курорт и балнеоложки център; множеството детски площадки, изцяло обновен Детски град, стрийт фитнес площадки, комбинирани спортни площадки при 78 СУ „Христо Смирненски“; облагородяване на парк „Кестените“; обновление на „Пътека на здравето“ с помощта на „Кока Кола“ ХБК България; много водни ефекти, старинни фенери, часовникова кула и амфитеатър; разцвет на културния и спортния живот в града.

Марков, Рангел
Марков, Рангел